Niva se puede referir a:
Lada Niva, un vehículo de origen ruso;
Río Niva, en Rusia;
Niva (periódico), semanario de Polonia.